Дэ́ниел Сакха́йм () — американский режиссёр кино и телевидения, продюсер и фотограф. Сакхайм был продюсером и режиссёром сериалов «Секретные материалы», «Закон и порядок», «Доктор Хаус» и «Полиция Нью-Йорка» и в данный момент работает режиссёром сериалов «Ходячие мертвецы» и «Американцы». Он выиграл премию «Эмми» как режиссёр, и дважды был номинирован за свою работу как продюсер.

Жизнь и карьера 
Дэниел Сакхайм является сыном сценариста Уильяма Сакхайма и его жены Джоанн. Его брат, Дрю Сакхайм, является модным фотографом.

Карьера Сакхайма началась с роли ассистента монтажёра в фильме 1984 года режиссёра Джона Кассаветиса «Потоки любви», прежде чем он нашёл работу ассоциированного продюсера сериала NBC «Полиция Майами».

Первой работой Сакхайма как режиссёра стал «Грибы», эпизод 1991 года премьерного сезона телесериала «Закон и порядок». Позже, Сакхайм продолжил быть продюсером пилотного эпизода телесериала 1993 года «Секретные материалы» и снял пилотный эпизод короткого сериала 1999 года «Жестокое царство», который был разработан Крисом Картером, создателем «Секретных материалов».

С 2010 года Сакхайм снял несколько эпизодов высоко-рейтингового сериала AMC «Ходячие мертвецы», и с 2013 года, работал в качестве продюсера сериала FX «Американцы».

Награды 
Работа Сакхайма заработала для него одну премию «Эмми» и две добавочных номинации на премию. В 1994 году Сакхайм выиграл премию «Эмми» за лучшую режиссуру драматического сериала, будучи номинирован за свою работу в эпизоде «Tempest in a C-Cup» сериала «Полиция Нью-Йорка». Его две номинации были за лучший драматический сериал, где он был в роли продюсера — за «Закон и порядок» в 1992 году, и за «Доктора Хауса» в 2007 году.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Кинорежиссёры США
Режиссёры телевидения США
Кинопродюсеры США
Телепродюсеры США
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»